Grän kan syfta på följande platser:

Sverige 

 Grän, öar, Stockholms län, 
 Grän, Karlstads kommun bebyggelse i Karlstads kommun

Österrike 

 Grän (kommunhuvudort), Tyrolen, Politischer Bezirk Reutte, 
 Grän (kommun), Tyrolen, Politischer Bezirk Reutte, 

Robotskapade Österrikeförgreningar